Existen dos edificios construidos por el arquitecto valenciano José María Manuel Cortina Pérez denominados Casa de los Dragones:

 La Casa  de los Dragones situada en Ceuta (España).
 La Casa de los Dragones situada en Valencia (España).